Scituate kan syfta på:

 Scituate, Massachusetts
 Scituate, Rhode Island